Les Fauvettes peut faire référence à :
 Les Fauvettes (association), association française de colonies de vacances, créée en 1960 par le ministère de l'éducation nationale français ;
 Les Fauvettes, salle de cinéma parisienne de la fondation Jérôme Seydoux-Pathé, inaugurée le  et occupant l'emplacement de l'ancien Gaumont Gobelins (58 avenue des Gobelins, dans le ).

Voir également : Fauvette